Sepietta är ett släkte av bläckfiskar som beskrevs av Adolf Naef 1912. Sepietta ingår i familjen Sepiolidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bläckfiskar
Sepietta